Науэндорф:
 Науэндорф (Зале) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Науэндорф (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.